Stämning kan avse:

Stämning – ett sinnestillstånd; atmosfär i pjäs, film, bok, plats
Stämning (musik) – stämning av musikinstrument
Stämning (juridik) – utfärdas enligt svensk rätt av allmän domstol
Stämning (album) – ett musikalbum av The Real Group
Stämning (teater) – en föreställning av humorgruppen Klungan

Se även
 Stämma – flera betydelser